Sistema informativo della cognizione penale – sistema in uso presso gli uffici giudiziari, composto dai sistemi Re.Ge (Registro generale delle notizie di reato) e BDMC (Banca dati delle misure cautelari)
Structure and Interpretation of Computer Programs – libro di testo in tema di informatica
Società Italiana di Cure Palliative